Zwitserland:
Rüti (Glarus), een gemeente in het kanton Glarus
Rüti (Zürich), een gemeente in het kanton Zürich
Rüti bei Büren, een gemeente in het kanton Bern
Rüti bei Lyssach, een gemeente in het kanton Bern
Rüti bei Riggisberg, een gemeente in het kanton Bern
Rüthi, een gemeente in het kanton Sankt Gallen